Das Dameneinzel der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 25. August begann und am 7. September endete.

Titelverteidigerin war Justine Henin, die inzwischen zurückgetreten war.

Siegerin wurde Serena Williams, die sich im Finale gegen Jelena Janković in zwei Sätzen durchsetzte.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2008